Gnidmalar (Choreutidae) är en familj av fjärilar. Enligt Catalogue of Life ingår gnidmalar i överfamiljen Choreutoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Choreutidae 422 arter. 

Gnidmalar är enda familjen i överfamiljen Choreutoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar